Laranjalense – abitanti di Laranjal (Minas Gerais)
Laranjalense – abitanti di Laranjal Paulista
Laranjalense – abitanti di Laranjal do Jari